Leistungsklasse B steht für:

 Leistungsklasse B im Fraueneishockey der Schweiz, siehe Swiss Women’s Hockey League B
 Leistungsklasse B von Diesellokomotiven der Österreichischen Bundesbahnen, siehe ÖBB 2070 #Geschichte